Erdsegen steht für:

 Erdsegen (Roman), Roman von Peter Rosegger (1900)
 Erdsegen (Film), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Karin Brandauer (1986)
 Erdsegen (Gemeinde St. Ulrich), Ort in der Gemeinde St. Ulrich bei Steyr, Oberösterreich